A. Sharath Kamal (Achanta Sharath Kamal; ; * 12. Juli 1982 in Machilipatnam, Andhra Pradesh) ist ein indischer Tischtennisspieler.

Karriere 
Er gewann das Herren-Einzel bei den 16. Commonwealth-Spielen in Kuala Lumpur im Jahr 2004. Ebenso gewann er die US Open im Juli 2010 und mehrere andere internationale Turniere. 

Nachdem er eine Zeitlang in der spanischen Liga bei San Sebastian gespielt hatte, wechselte er in der Saison 2010/2011 in die deutsche Tischtennis-Bundesliga zum TSV Gräfelfing. Im März 2011 spielte er für den Bundesligisten SV Werder Bremen, den er 2012 Richtung Italien zum Erstligisten Siracusa verließ. Da dieser sich jedoch auflöste und Sharath Kamal sich wegen der abgelaufenen Wechselfrist keinem neuen Verein anschließen konnte, hielt er sich als Vereinsloser im Trainingszentrum DTTZ in Düsseldorf fit. 2013 verpflichtete ihn Borussia Düsseldorf für ein Jahr, um den langfristig verletzten Christian Süß zu ersetzen, und wurde mit der Mannschaft mehrfach Deutscher Meister und Pokalsieger. Sein Vertrag bei Düsseldorf wurde bis 2017 verlängert. Zur Saison 2017/18 wechselte er zum TTC Schwalbe Bergneustadt; zur Saison 2018/19 kehrte er nach Düsseldorf zurück. 2019 wurde er zum neunten Mal indischer Meister im Einzel.

Sharath Kamal wurde für das Jahr 2004 mit dem Arjuna Award der Sparte Tischtennis und im Jahr 2022 mit dem höchsten indischen Sportpreis, dem Rajiv Gandhi Khel Ratna, ausgezeichnet.

Privat 
Sharath Kamal ist verheiratet und hat ein Kind (* 2011).

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 23. Juni 2014)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Indien)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Tischtennisspieler (TTC Schwalbe Bergneustadt)
Olympiateilnehmer (Indien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Indien)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Inder
Geboren 1982
Mann
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Indien)
Träger des Rajiv Gandhi Khel Ratna